Crivelli ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Crivelli (* 1933), Schweizer Anwalt und Notar
 Aldo Crivelli (1907–1981), Schweizer Maler
 Alejandra Costamagna Crivelli (* 1970), chilenische Schriftstellerin und Journalistin, siehe Alejandra Costamagna
 Alessandro Crivelli (1514–1574), Kardinal der Römischen Kirche
 Angelo Maria Crivelli (genannt Il Crivellone; † 1760), italienischer Maler 
 Antonius Crivelli (vor 1604–nach 1635), Schweizer Bildhauer

 Domenico Crivelli (1794–1856), italienischer Opernsänger 
 Enrico Crivelli (1820–1870), italienischer Opernsänger (Bassbariton)
 Enzo Crivelli (* 1995), französischer Fußballspieler
 Ferdinando Crivelli (1810–1855), italienischer Architekt, Physiker, Mathematiker, Geometer
 Giovanni Battista Crivelli (um 1590–1652), italienischer Komponist, Organist und Kapellmeister
 Giuliano Crivelli (* 1935), Schweizer Offizier und Brigadier
 Giuseppe Crivelli (1900–1975), italienischer Ruderer und Bobfahrer
 Giuseppe Balsamo Crivelli (1800–1874), italienischer Botaniker, Zoologe, Paläontologe und Geologe
 Ignazio Michele Crivelli (1698–1768), italienischer Geistlicher, Kardinal der Römischen Kirche
 Johannes de Crivellis († 1432), italienischer Kleriker der als Skriptor und Abbreviator an der römischen Kurie wirkte
 Rudolf Johann von Meraviglia-Crivelli (1833–1890), österreichischer Heraldiker
 Taddeo Crivelli, italienischer Maler der Frührenaissance
 Tatiana Crivelli (* 1965), Schweizer Romanistin
 Uberto Crivelli (1120–1187), bürgerlicher Name von Papst Urban III.
 Ugo Crivelli (1923–1998), Schweizer Maler, Kupferstecher und Bildhauer
 Vittore Crivelli (~1440–~1501), italienischer Maler